

Geografia 
Antartide
 Lanz Peak – montagna appartenente alle monti Ellsworth

Canada
 Lanz Point – borgata del Saskatchewan

Germania
 Lanz – villaggio della Baviera
 Lanz – comune del Brandeburgo

Persone 
 Alfred Lanz – pittore e scultore svizzero
 Christoph Lanz – giornalista e scrittore tedesco
 Hubert Lanz – generale tedesco
 Jörg Lanz von Liebenfels – scrittore austriaco
 José María Lanz – matematico e ingegnere di origini messicane e spagnole
Lanz Khan – rapper italiano
 Laureano Vallenilla Lanz – sociologo venezuelano
 Katharina Lanz – donna originaria della Val Badia
 Markus Lanz – presentatore televisivo tedesco
 Mateo Sanz Lanz – marinaio svizzero
 Monica Lanz – vogatrice olandese
 Otto Lanz – medico svizzero
 Paula Lanz Blazquez – ciclista spagnola
 Pedro Luis Díaz Lanz – leader cubano della forza aerea ribelle durante la rivoluzione cubana
 Rick Lanz – ex hockeista su ghiaccio canadese
Víctor Manuel Méndez Lanz – politico messicano